Friesinger ist der Familienname von
 Anni Friesinger-Postma (* 1977), deutsche Eisschnellläuferin
 Agnes Friesinger (* 1984), deutsche Eisschnellläuferin
 Georg Friesinger (1953–1996), deutscher Eisschnellläufer
 Günther Friesinger (* 1973), österreichischer Philosoph, freier Medienmacher, Künstler und Kurator
 Herwig Friesinger (* 1942), österreichischer Prähistoriker
 Jan Friesinger (* 1980), deutscher Eisschnellläufer
 Janina Friesinger (* 1954), polnische Eisschnellläuferin und Eisschnelllauf-Trainerin